Bataille de Dondon (1794)
 Bataille de Dondon (1795)